Mühlweg steht für:
 Mühlweg (Schuttertal), Wohnplatz der Gemeinde Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Mühlweg (Warngau), Weiler der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Mühlweg (Zell am Harmersbach), Weiler der Stadt Zell am Harmersbach, Ortenaukreis, Baden-Württemberg

Mühlweg steht für folgende Straßen:
 Mühlweg (Halle, Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Halle (Saale)/Nördliche Innenstadt
 Mühlweg (Meißen), siehe Liste der Kulturdenkmale in Meißen (linkselbisch)
 Mühlweg (Radebeul), siehe Liste der Kulturdenkmale in Radebeul-Oberlößnitz

Siehe auch:
 Mühlenweg
 Mühlenstraße